Pedreguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedreguer (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Pedreguer (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar